

Patronyme 

 Chams El Baroudi (née en 1940 ou 1945), actrice égyptienne ;
 Fakhri al-Baroudi (1887-1966), leader politique syrien ;
 Hamid Baroudi (né en 1960), chanteur algérien ;
 Hussein Baroudi (1698-1772), savant religieux tunisien ;
 Mahmoud Baroudi (né en 1981), homme politique tunisien ;
 Mahmoud Sami el-Baroudi (1839-1904), figure politique et poète égyptien ;
 Mohamed El Baroudi (1935-2007), militant humaniste marocain.